Кро́ста или Хрост (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гросдубрау района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится севернее административного центра коммуны Гросдубрау на территории биосферного заповедника «Пустоши и озёра Верхней Лужицы». Через восточную часть деревни проходит автомобильная дорога К7212, которая соединяет её на западе с деревней Ломск (находится на автомобильной дороге S106) коммуны Радибор и на юго-востоке — с Гросдубрау.

В южной части деревни находится искусственный пруд, который ранее был шахтой под названием «Módra Adrija», где добывали бурый уголь.

Соседние населённые пункты: на востоке — деревня Бремё, на юго-востоке — Гросдубрау и на западе — деревня Ломск.

История 
Впервые упоминается в 1353 году под наименованием Grust.

До 1910 года деревня входила в административные границы соседней деревни Ломск. До 1992 года была центром одноимённой коммуны. С 1992 года входит в современную коммуну Гросдубрау.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Grust, 1353
 Crostaw, 1419
 Croste, 1461
 Kroste, 1526
 Crusta, Crosta, 1541
 Crosta, 1596
 Crost, 1629

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 233 человека (из них — 218 серболужичан (94 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 718 человек серболужицкое население деревни составляло 20,2 % (из них верхнелужицким языком владело 114 взрослых и 31 несовершеннолетний).

Примечания

Литература 
 Crosta/Chróst mit Adolfshütte/Adolfowa hěta. W: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 211—213.

Ссылки 
  Chróst, Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гросдубрау
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области